Loof steht für:
 Loof (Einheit), Volumenmaß

Loof ist der Familienname folgender Personen:
 Alexandra De Loof (* 1994), US-amerikanische Schwimmerin 
 Claus Loof (1939–1994), dänischer Kameramann
 Ernst Loof (1907–1956), deutscher Ingenieur, Rennfahrer, Rennleiter und Unternehmer
 Nils Loof (* 1970), deutscher Regisseur und Autor
 Peter Loof (* 1947), deutscher Fußballspieler
 Romain De Loof (* 1941), belgischer Radsportler

Siehe auch:
 Deloof
 Lof
 Looff
 Loofs
 Lööf